Die Football League First Division 1904/05 war die 17. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1904 und endete am 29. April 1905.

Newcastle United gewann mit einem Punkten Vorsprung vor dem FC Everton erstmals in der Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Aufgrund der Ligaerweiterung in der Folgesaison 1905/06 von 18 auf 20 Mannschaften gab es in dieser Spielzeit keine Absteiger. Neu hinzukommen sollten noch die Zweitligaaufsteiger FC Liverpool und Bolton Wanderers.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||21
||20
||24
||25
||26
||20
||19
||20
||22
||24
||26
||27
||20
||22
||26
||28
||25
||24

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Newcastle United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1904/05 für Newcastle United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Paul Joannou: Newcastle United. A Complete Record 1882–1986. Breedon, Derby 1986, ISBN 0-907969-18-6.

Weblinks 
 England 1904-05 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1904/05
Fußballsaison 1904/05